Kwiatkowice peut désigner :

en Pologne :
 Kwiatkowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Kwiatkowice, village de la voïvodie de Łódź ;
 Kwiatkowice, village de la voïvodie de Lubusz.